Gregorio Crescenzi est le nom de deux cardinaux italiens :

 Gregorio Crescenzi, créé par le pape Clément III en 1188
 Gregorio Crescenzi, créé par le pape Innocent III en 1205